Haminoea är ett släkte av snäckor. Haminoea ingår i familjen Haminoeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Haminoea